Василевич, Иосиф Игнатович (04.09.1870, м.Кривичи, Вилейский уезд, Виленская губ. — 1934, г. Уфа) — белорусский общественно-политический деятель, педагог, археолог, публицист.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил учительскую семинарию и шесть лет работал сельским учителем.

С 1909 г. проживал в Москве, в 1914 г. окончил Московский археологический институт.

В 1914 - 1917 гг. - учился в Московском юридическом институте.

В мае 1917 г . в Московском университете прошел митинг беларусов. На митинге было принято решение основать общественно-политическую и культурно-просветительскую организацию Белорусская народная громада. Иосиф Игнатович Василевич стал одним из лидеров громады.

В сентябре 1917 г . на 1-м Всероссийском съезде беженцев-беларусов выступил с докладом "О политическом устройстве Беларуси и формах правления в России". В докладе высказался "за предоставление Беларуси автономии и за федеративный строй в России, в составе которой будет оставаться Беларусь".

В 1917 - 1919 гг. - один из учредителей и директор Будславской белорусской гимназии.

В июле 1918 г. И.И. Василевич прибыл в качестве делегата с оккупированных Германией территорий на Всероссийский съезд беженцев из Белоруссии в Москве.На съезде Василевич выступил с докладом.

В 1919-1920 гг. жил в Москве.

В июне 1920 г. Василевич был назначен заведующим информационного отдела Управления ревкомов Западного фронта.

В августе 1920 г. вернулся в Будслав и до октября был директором школы.

В конце 1920 г. - в Полоцке, заведующий курсов. В декабре 1920 г. участвовал вместе с А. Бурбисом, И.Дылой, И.Мазуром, Ф.Туруком, Е.Хлебцевичем в совещании беларуских работников в Москве, на котором обсуждались вопросы издания литературы на белорусском языке, культурно-просветительской работы среди беларусов.

С 1921 г. преподаватель истории и директор Минского белорусского педагогического техникума (МБПТ). Одновременно преподавал в БГУ археологию.

В 1924 г. переселился в Витебск и возглавил культурно-исторический музей.Участвовал в подготовке и созыве Первого съезда исследователей белорусской археологии и археографии.

01.08.1930 г. арестован по делу "Союза освобождения Беларуси".

В  1931 г. выслан в Уфу (Башкирия). В 1934 г . умер от воспаления легких. Реабилитирован.

Библиография 
 Аўтабіяграфія// Нацыональный архив РБ. - Ф.42, оп.1., д. 619, л.139-140.
 Васілевіч Я. Віцебскі дзяржаўны культурна-гістарычны музей// Віцебшчына. - Т.2. - 1928. - С.197-203.

Источники 
 Протоколы, постановления и материалы Всероссийского съезда беженцев из Белоруссии в Москве. - М., 1918. - С.9,28.
 Будслаўская беларуская гімназія (1917—1919). Дакументы і матэрыялы // Наша слова. — 2000, 6 снежня.
 Жук-Грышкевіч В. 25-га сакавіка. Успаміны зь Менску, Будслава, Вільні, Прагі, савецкай турмы. - Таронта, 1978.
 З гісторыі святкавання 25 сакавіка// Спадчына. - 1998. - №1. - С.32-35.
 Скасаваньне 1-й Беларускай гімназіі// Часопісь Міністэрства Беларускіх спраў. - Коўна. - №2. - кастрачнік 1919г.
 Борьба за Советскую власть в Белоруссии, 1918-1920гг. - Т.2. - Мн., 1971. - С.243-245.

Литература 
 Маракоў Л. У. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794—1991. Энц. даведнік. У 10 т. — Т. 1. — Мн:, 2003. ISBN 985-6374-04-9;
 Улашчык М. Выбранае. - Мн.: "Беларускі кнігазбор", 2001. - С.378.
 Праўрацкі В. Прамень беларускай асветы// Нарачанская зара. — №115-117. - 2003, 13 верасн.
 Праўрацкі В. Станаўленне і пачатковае развіццё беларускай школы на тэрыторыі сучаснага Мядзельскага раёна // Нашы карані: Ілюстраваны часопіс краязнаўцаў Паазер'я. — Паставы, 2003. — № 5. — С.25-29.
 Хацяновіч А. Дзе крыжуюцца шляхі// Наша ніва. - №9(106) -1998, 11 траўня. Вяргей В. С. Археалагічная навука ў Беларускай ССР 1919—1941 гг. Мн., 1992.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1870 году
Умершие в 1934 году